Національний дивізіон Молдови 2018 () — 28-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Чемпіонський титул вчетверте поспіль здобув Шериф.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-14

Тури 15-28

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2018
Молдова